Ančić ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Ančić (1624–1685), kroatischer Theologe
 Ivica Ančić (* 1979), kroatischer Tennisspieler
 Mario Ančić (* 1984), kroatischer Tennisspieler
 Mladen Ančić (* 1955) bosnisch-herzegowinischer Historiker
 Sanja Ančić (* 1988), kroatische Tennisspielerin